Les Corps célestes, film de Gilles Carle (1973)
 Les Corps célestes, roman de Nicolas Bréhal (1993).